Levy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Levy
 Gershom Levy